Omega (Ω) – popularna w Polsce klasa jachtów żaglowych regatowych i turystycznych. Ma małe zanurzenie i stosunkowo obszerny kokpit. Przeznaczona do żeglugi śródlądowej.

Pierwsze Omegi powstały w Warszawie w czasie okupacji (w roku 1942). Przy budowie pierwszej oprócz konstruktora brali udział: Zbigniew Szymański, Mieczysław Boczar, Leon Jensz. 

Na kadłubie Omegi były wykonywane jachty kabinowe np. Alfa, ale nie zdobyły popularności. Mistrzostwa Polski odbywają się od 1951 roku, z przerwą w latach 60. i 70., wznowione w roku 1981. W latach siedemdziesiątych na jeziorach mazurskich były organizowane nieformalne regaty dla uczestników obozów. Omegi pływały w nich z liczniejszymi załogami, bywało, że z dobytkiem obozowym na pokładzie, a metą było np. przejście pod mostem po położeniu masztu. Jacht zaprojektowano jako drewniany z poszyciem słomkowym i tak wytwarzany był przez wiele lat. W XXI w. drewniane egzemplarze są rzadko spotykane. 

Regatowe Omegi są wyposażone w trapez do balastowania, spinaker, pompki samowylewające, liczne regulacje żagli. Oprócz Mistrzostw Polski są rozgrywane regaty z cyklu Pucharu Polski oraz zawody mniejszej rangi.

Dane 

 typ: slup
 ożaglowanie bermudzkie
 powierzchnia:
 całkowita: 18 m²
 grot: 11,7 m²
 fok: 6,3 m²
 spinaker: ok. 20 m² dopuszczony do regat od 2001
 oznaczenie na grocie: Ω, czarna, duża grecka litera omega
 wymiary:
 długość całkowita: 6,15-6,25 m
 szerokość całkowita: 1,75-1,85 m
 zanurzenie: 0,16 m
 zanurzenie z mieczem: 0,96 m
 wysokość masztu: 8,30 m
 masa całkowita: 320 kg (minimalna 250 kg)
 załoga: 3-6, w czasie oficjalnych regat 3. W czasie pływań turystycznych z bagażem i wyposażeniem biwakowym: 4 osoby, (ilość miejsca w kokpicie pozwalała na wygodny nocleg na materacach pneumatycznych, pod namiotem rozkładanym na bomie właśnie 4 osób, w tym dwie po obu stronach skrzynki mieczowej)
 konstruktor: Juliusz Sieradzki (1942)
 konstrukcja:
 kadłuba: w pierwszych drewniana (poszycie listewkowe), a następnie (od połowy lat 70. XX w.) laminatowa (typ Ostróda), były też wykonania drewniane-laminowane,
 maszt: drewniany klejony, w późniejszych wykonaniach: z profilu aluminiowego
 żagle: bawełniane, potem z Dacronu.
 urządzenie sterowe: były wykonania w wersjach z rumplem i z rogatnicą
Do pływań turystycznych na dłuższych trasach z pokonywaniem rzek i kanałów w latach 60. i 70. były stosowane przyczepne silniki zaburtowe (w tym NRD-owski "Tummler", zarufowe sowieckie "Saluty" i "Wietieroki").

Wydarzenia

Mistrzostwa Polski 
Mistrzostwa Polski były rozgrywane od 1951 roku, ale zarzucono je pod koniec lat 60. Powrót do rozgrywania mistrzostw nastąpił w 1980 roku.

Standard

Klasyfikacja medalowa 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw polski klasy Omega Standard.

Sport

Klasyfikacja medalowa 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw polski klasy Omega Sport.

Akademickie Mistrzostwa Polski 
Akademickie Mistrzostwa Polski są rozgrywane tylko w klasie standard.

Klasyfikacja medalowa

Zawodnicy 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal akademickich mistrzostw polski klasy Omega Standard.

Uczelnie 
Poniższa tabela zawiera zestawienie uczelni, których zawodnicy zdobyli przynajmniej jeden medal akademickich mistrzostw polski klasy Omega Standard.

Meczowe Mistrzostwa Polski

Klasyfikacja medalowa 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal meczowych mistrzostw polski klasy Omega.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Związek Klasy Omega

Typy i klasy jachtów
Hasła kanonu polskiej Wikipedii
Slupy żaglowe